Miejscowości w USA:
 Addington – miasto w stanie Oklahoma, w hrabstwie Jefferson

Miasta w Anglii:
 Addington – miejscowość w hrabstwie Buckinghamshire
 Addington – miejscowość w hrabstwie Kent
 Addington – miejscowość w Kornwalii